Sevcsenko, ukrán családnév
 Aktau kazah város korábbi neve